Lights Out может означать:

 Lights Out — шестой студийный альбом Ингрид Майклсон.
 Lights Out — второй альбом нью-орлеанского рэпера Lil' Wayne.
 Lights Out — шестой студийный альбом британской рок-группы UFO.
 Lights Out — электронная игра, созданная Tiger Toys.
 Lights Out Asia — пост-рок-группа из Милуоки, штат Висконсин, США.
 И гаснет свет… (Lights Out) — американский фильм ужасов 2016 года.